Kabinet-Chin A Sen I, kabinet van Henk Chin A Sen in Suriname van maart-augustus 1980
 Kabinet-Chin A Sen II, kabinet van Henk Chin A Sen in Suriname van augustus 1980 - 1982